Дмитрий Головин:
 Головин, Дмитрий Борисович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Головин, Дмитрий Владимирович (род. 1988) — российский баскетболист.
 Головин, Дмитрий Данилович (1894—1966) — русский и советский оперный певец.
 Головин, Дмитрий Иванович (1918—1981) — советский патологоанатом и онкоморфолог.